François Maillot peut faire référence à : 
 François Maillot (1804-1894), est un médecin militaire français, 
 François Maillot (1965-), historien des idées spécialisé dans l'Action Française.